Schlosseria glauca är en flockblommig växtart som först beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli, och fick sitt nu gällande namn av Joseph Calasenz Schlosser von Klekovski och Ljudevit Farkaš Vukotinović. Schlosseria glauca ingår i släktet Schlosseria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
glauca